EDL steht für:

Politik und Gesellschaft
 English Defence League, eine antiislamische Organisation in England
 English Disco Lovers, eine Internetbewegung gegen die English Defence League
 Ethiopian Democratic League, eine politische Partei in Äthiopien, siehe Äthiopische Demokratische Liga

Technik
 Electrodeless Discharge Lamp,  engl. für elektrodenlose Entladungslampe, siehe Induktionslampe
 Event-driven logic, Bezeichnung für asynchrone Prozessorarchitekturen
 Echt-Dampf-Lok, im Bezug auf den Antrieb von Modelllokomotiven, siehe Modelleisenbahn #Echtdampf
 Emergency Download, ein Debug-Interface von Qualcomm-SoCs

Sonstiges
 Electrical Double Layer, engl. für Elektrochemische Doppelschicht
 Edit Decision List, engl. für Schnittliste, ein Beschreibungsformat für die Film-Postproduktion
 Entwicklungsdienstleister, Unternehmen, die im Auftrag anderer Entwicklungsarbeiten durchführen
 European Digital Library, siehe Europeana
 Everyday Life, engl. für Alltag
 Externer Dienstleister, in der Logistik, siehe Dienstleistung
 Energiedienstleistung als Verkauf einer Leistung
 European Day of Languages, siehe Europäischer Tag der Sprachen
 Polizeihubschrauberstaffel Bayern (ICAO-Code)

Edl ist ein Familienname. Bekannte Namensträger:
 Elisabeth Edl (* 1956), österreichische Übersetzerin

Siehe auch:
 Edel

Abkürzung